International Lawn Tennis Challenge 1907 je bil sedmi turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid

Challenge 

1907 v športu
1907